Le diocèse de Los Ángeles (Dioecesis Sanctae Mariae Angelorum) est un siège de l'Église catholique du Chili, suffragant de l'archidiocèse de Concepción. En 2014, il comptait 244 000 baptisés sur 368 000 habitants. Il est tenu par  Felipe Bacarreza Rodríguez.

Territoire
Le diocèse s'étend sur  dans la province de Biobío, à l'exception des communes de Yumbel et de Cabrero qui appartiennent à l'archidiocèse de Concepción. Il englobe 24 paroisses. 

Son siège épiscopal se trouve à Los Ángeles, à la cathédrale Sainte-Marie-des-Anges.

Histoire
Le diocèse est érigé le  par la bulle Ex quo gravissimum de Jean XXIII, recevant son territoire de l'archidiocèse de Concepción et du diocèse de Temuco.

Ordinaires
Manuel Sánchez Beguiristáin 1959-1963
Luis Yáñez Ruis Tagle 1964-1965
Alejandro Durán Moreira 1966-1970
Orozimbo Fuenzalida y Fuenzalida 1970-1987
Adolfo Rodriguez Vidal 1988-1994
Miguel Caviedes Medina 1994-2006
Felipe Bacarreza Rodríguez depuis le

Statistiques
Le nombre des baptisés s'y élevait à 244 000 pour 368 000 habitants en 2014 (66,3%), servis par 46 prêtres (dont 13 réguliers), 25 diacres permanents, 13 religieux mentionnés précédemment, et 52 religieuses dans 24 paroisses.

Notes et références

Los Angeles
Los Angeles
Fondation en 1959